Magnojević kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Magnojević Srednji, samhälle, Republika Srpska, 
 Magnojević Gornji, ort, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar